Tales fait référence à :

Toponyme 

 Tales, une commune espagnole de la province de Castellón.

Musique 

 Tales, un album de jazz du bassiste américain Marcus Miller.
 Tales of Silversleeve, un album de la chanteuse irlandaise Cathy Davey.

Cinéma et télévision 

 Tales of the Unexpected, une série télévisée britannique diffusée sur ITV de 1979 à 1988 ;
 Tales, un film iranien réalisé par Rakhshan Bani E'Temad en 2014.

Jeux vidéo 

 Tales of, une série de jeux vidéo de rôle.

Prénom 

 Tales Schutz, un joueur de football brésilien.

Surnom 
 Rémi Talès, rugbyman français.

Divers 
 Tales, un voilier lancé en 2008.

Homonymie de titre